Kostelů zasvěcených svatému Šebestiánovi je více:

 Kostel svatého Šebestiána (Hora Svatého Šebestiána) – zanikl v roce 1967
 Kostel svatého Šebestiána (Skalná)
 Kostel svatého Šebestiána (Třemešná)

mimo Česko
 Bazilika svatého Šebestiána za hradbami – Itálie
 Katedrála svatého Šebastiána (Bratislava) – Slovensko

spoluzasvěceno
 Kostel svatého Šebestiána a Rocha (Archlebov)
 Kostel svatých Šebestiána, Rocha a Rozálie (Velké Hostěrádky)
 Kostel svatého Fabiána a Šebestiána – rozcestník

kaple
 Kaple svatého Šebestiána (Mikulov)
 Kaple svatého Šebestiána (Uherské Hradiště)

Kostely zasvěcené svatému Šebestiánovi